Clit bezeichnet:

 im Englischen als Kurzform die Klitoris
 Clit (Band), eine Band der Neuen Deutschen Welle

mehrere Orte in Rumänien:
 Clit (Arad), Dorf im Kreis Arad
 Clit (Suceava), Dorf im Kreis Suceava

Abkürzung